Jeziory – nieoficjalna nazwa części wsi (leśniczówka) Ławszowa w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Osiecznica.

Podział administracyjny 
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa jeleniogórskiego.

Zobacz też 
 Jeziory

Przypisy 

Ławszowa